August Lammers ist der Name folgender Personen:

* August Lammers (Politiker, 1831) (1831–1892), deutscher Politiker (NLP), Schriftsteller und Journalist
 August Lammers (Politiker, 1898) (1898–1978), deutscher Politiker (FDP)